ФЭСТ

Персоналии 

 Фэст, Алексия — канадская актриса

Другое 

 ФЭСТ — Фроловский электросталеплавильный завод
 Фэст или Фест — сокращённо от «фестиваль»
 «Фэст» — марка сигарет Гродненской табачной фабрики